113. længdegrad kan henvise til:

 113. vestlige længdekreds
 113. østlige længdekreds